

Sigle
 AG2R La Mondiale – squadra ciclistica francese
 All Lives Matter – Tutte le vite contano, uno slogan associato alla critica del movimento Black Lives Matter
 Asset Liability Management – pratica della gestione dei rischi per gli istituti finanziari

Codici 
 ALM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Alamogordo (Nuovo Messico), (Stati Uniti)
 alm – codice ISO 639-3 della lingua amblong

Geologia 
  ALM – Ghiaie di Altomonte – in provincia di Cosenza – sintema stratigrafico della Calabria

Geografia 
 Alm, fiume dell'Austria
 Almsee, lago dell'Austria

Ingegneria del software 
ALM – abbreviazione di Application Lifecycle Management

Mineralogia 
Alm – abbreviazione di almandino

Persone 
 Andreas Alm – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Maja Alm – orientista danese
 Rasmus Alm – calciatore svedese

Note

Altri progetti